Powstanie węgierskie (1848–1849)
 Powstanie węgierskie 1956